Passengers puede hacer referencia a:
 Passengers, pseudónimo bajo el que Brian Eno y la banda irlandesa U2 lanzaron en 1995 un disco llamado Original Soundtracks 1;
 Passengers, película de 2008 dirigida por Rodrigo García Barcha y protagonizada por Anne Hathaway;
 Passengers, película de 2016 dirigida por Morten Tyldum y protagonizada por Chris Pratt y Jennifer Lawrence.